Butte County (Californië)
 Butte County (Idaho)
 Butte County (South Dakota)